Dorade : plusieurs espèces de poissons
 Dorade : la constellation
 Dorade est le nom d'un voilier dessiné par Olin Stephens.
 Une Dorade est une manche à air (navire) inaugurée sur ce voilier.